Argan steht für: 

 die Frucht des Arganbaums
 die Hauptfigur in Molières Komödie Der eingebildet Kranke

Argan ist der Familienname folgender Personen: 

 Giulio Carlo Argan (1909–1992), italienischer Kunsthistoriker